Aartsbisdom Nederland (Syrisch-orthodox)
Bisdom Nederland (koptisch-orthodox)